

Geografia 
 Moyo – isola dell'Indonesia
 Moyo – città dell'Uganda,capoluogo dell'omonimo distretto

Persone 
 Dambisa Moyo – economista zambiana
 David Moyo – calciatore zimbabwese
 Sibusiso Moyo – politico e militare zimbabwese
 Yven Moyo – calciatore francese congolese